Гней Фулвий Центумал може да се отнася за:

 Гней Фулвий Центумал (консул 229 пр.н.е.)
 Гней Фулвий Центумал Максим